Accademia di Atene – istituzione dell'antica Grecia, fondata da Platone
 Accademia di Atene – istituzione greca, fondata nel 1926 
 Accademia di belle arti di Atene – accademia di belle arti greca